Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2013 war die 9. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 16. bis 23. Februar des Jahres erstmals in der russischen Stadt Sotschi, Region Krasnodar statt. Gespielt wurde im Ice Cube Curling Center. Kanada gewann das Finale gegen Schweden mit 4:3 und ist mit drei Titeln Rekordweltmeister.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2012 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2012 in Lohja, Finnland.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Kanada, Schweden und die Vereinigten Staaten qualifizierten sich direkt für die Play-offs. Wegen Punktgleichheit mussten die Volksrepublik China, Russland und Schottland den letzten Play-off-Platz ausspielen. Norwegen und Südkorea stiegen aus der Weltmeisterschaftsgruppe ab. Die Slowakei und Finnland spielten den siebten Platz aus, der zur direkten Qualifikation zur nächsten Weltmeisterschaft berechtigt.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Samstag, 16. Februar 2013 09:30

Runde 2 
 Samstag, 16. Februar 2013 16:00

Runde 3 
 Sonntag, 17. Februar 2013 09:30

Runde 4 
 Sonntag, 17. Februar 2013 15:30
Die Spiele der vierten Runde mussten wegen Eisproblemen verschoben werden. Die angesetzten Partien wurden in der zehnten (Vereinigte Staaten gegen Südkorea) und elften (Volksrepublik China gegen Norwegen und Slowakei gegen Schweden) Runde nachgeholt.

Runde 5 
 Montag, 18. Februar 2013 09:30

Runde 6 
 Montag, 18. Februar 2013 15:30

Runde 7 
 Dienstag, 19. Februar 2013 09:30

Runde 8 
 Dienstag, 19. Februar 2013 15:30

Runde 9 
 Mittwoch, 20. Februar 2013 09:30

Runde 10 
 Mittwoch, 20. Februar 2013 15:30

Runde 11 
 Mittwoch, 20. Februar 2013 19:30

Runde 12 
 Donnerstag, 21. Februar 2013 09:00

Runde 13 
 Donnerstag, 21. Februar 2013 14:30

Platzierungsspiel 
 Donnerstag, 21. Februar 2013 20:00

Tie-Breaker 
 Donnerstag, 21. Februar 2013 20:00

 Freitag, 22. Februar 2013 09:00

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Freitag, 22. Februar 2013 14:30

Dritter gegen Vierter 
 Freitag, 22. Februar 2013 14:30

Halbfinale 
 Freitag, 22. Februar 2013 20:00

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 23. Februar 2013 09:30

Finale 
 Samstag, 23. Februar 2013 15:30

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Seite der WM 2013 wwhcc2013.curlingevents.com (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2013
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Sotschi
Behindertensport (Russland)
Curling (Russland)